

Лісозавод — село, Агінський район, Забайкальський край
 Лісозавод — селище, Ардатовський район, Мордовія